Натуральне число 136
 136 рік до нашої ери
 136 рік нашої ери